Horvát Henrik
 Horvát Henrik (1877–1947) műfordító

Horváth Henrik
 Horváth Henrik (1840–1910) festőművész
 Horváth Henrik (1888–1941) művészettörténész